Zonoterapia é uma das modalidades de terapia associadas à  Reflexologia.

Origens
A origem da terapia por zonas é desconhecida, o Dr. William Fitzgerald diz no livro "Zone 11 Terapy" que "a forma de tratamento por meio dos pontos de pressão já era conhecida na Índia e na China há mais de 2000 anos. Porém, este conhecimento parece ter-se perdido ou esquecido há muito tempo. Talvez fosse posto de lado em favor da acupuntura, que surgiu como um rebento mais forte da mesma raiz".

Outra suposição é a de que teve origem no Egito. Isto é sugerido por um desenho encontrado num túmulo egípcio com data de 2330 a.C.
Este desenho mostra quatro pessoas, uma delas sendo tratada com uma massagem aos pés, e uma outra, com uma massagem às mãos. 

Outros atribuem a sua origem aos Incas, povo pertencente a uma civilização peruana muito antiga, remontando, possivelmente a 3000 a.C.

Diz-se que estes passaram o conhecimento da terapia por zonas aos índios norte-americanos, que ainda hoje usam esta forma de tratamento.

As dez zonas de energia 
A idéia básica é que o corpo está dividido em dez fatias (5 esquerdo e 5 direito) ou melhor, zonas de energia, formadas por linhas paralelas que percorrem o corpo—diferente dos meridianos chineses, que são linhas verticais dos pés à cabeça.

Essas linhas podem nos mostrar com exatidão onde o problema está instalado e em qual parte do corpo pode estar afetada. Um trabalho nestas zonas alivia dores e mal-estares ocasionados por distúrbios funcionais ou emocionais.

Com um trabalho dos dedos nas zonas dos pés aliviamos e conduzimos ao funcionamento do organismo. Tal trabalho é feito como se seu dedo fosse uma minhoca percorrendo toda a área referente à zona afetada.

Vejam o desenho e pratique zona por zona, até ficar familiarizado; um ponto importante é que o primeiro artelho (dedão) tem as mesmas linhas dos pés e deve ser trabalhado também: se trabalharmos a zona 3 do corpo no pé devemos trabalhar a zona 3 do dedão. Em cada zona a ser massageada devemos dedicar um tempo aproximado de 5 minutos, fazendo a massagem repetidas vezes ou até conseguir o alívio esperado.

Deve-se obedecer a seguinte regra: começamos pelo calcanhar e terminamos nos dedos quando trabalhamos as solas dos pés, e dos dedos ao tornozelo quando estamos na parte da frente dos pés (dorsal).
É valido salientar que ao realizar a zonoterapia não devemos apertar para provocar dores, ou seja, zonoterapia não tem que doer.

Levem em conta o seguinte: um bom fruto de uma árvore depende muito da raiz. Ela precisa estar firme e bem alimentada. Seus pés são suas raízes, e por estarem em um ponto distante do coração muitas vezes falta força para levarem os desperdícios intracelulares que nosso organismo produz, eles se acumulam e formam os chamados cristais revelando o local exato de um distúrbio em sua árvore - seu corpo - por isso esses cristais ficam alojados em uma parte precisa do pés em relação ao corpo.

Esses pontos podem estar alojados entre os 26 ossos dos pés, 33 articulações e 112 ligamentos ou das 7.200 terminações nervosas de cada pé. Essas terminações nervosas podem percorrer uma determinada parte do corpo ou ir até o sistema nervoso central.
Para conseguirmos uma boa saúde é necessário limpar ou desobstruir tais canais. Uma vez destruídos os cristais ali encontrados o corpo passa a responder naturalmente ao seu desenvolvimento.

Ver também 
 Iridologia
 Auriculoterapia
 Reflexoterapia
 Acupuntura

Ligações externas 
 
 Fitzgerald, William H.; Bowers, Edwin F. Zone therapy or, Relieving pain at home. Columbus, Ohio: I. W. Long, Publisher, 1917 (California Digital Library) Acess. jan. 2015

Medicina alternativa
Terapias
Massagem